El término Sueco puede referirse a:

 El gentilicio de Suecia.
 Idioma sueco, hablado en Suecia.
 Sueco de Finlandia, lengua co-oficial de Finlandia y las Islas Åland.

Además,
 Zueco, tipo de calzado de madera abierto y sin trabas.